

Cinema
Ricomincio da me (The Thing About My Folks) – film del 2005 diretto da Raymond De Felitta
Ricomincio da me (Second Act) – film del 2018 diretto da Peter Segal

Musica
Ricomincio da me  – singolo dei Dear Jack del 2014

Televisione
Ricomincio da me  – miniserie televisiva italiana del 2005
Ricomincio da me (Jump Shipp) – serie reality del 2011 di Josh Shipp